Чусовская — станция Пермского отделения Свердловской железной дороги в городе Чусовом.
 Чусовская — улица в Восточном административном округе города Москвы.

См. также 
 Чусовская улица — список одноимённых улиц.